Santschi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Felix Santschi
 Félix Santschi